America's Most Wanted (televisieprogramma), Amerikaans televisieprogramma
 America's Most Wanted (worstelteam), Amerikaans worstelteam